La Vie conjugale peut faire référence aux deux volets d'un diptyque cinématographique réalisé par André Cayatte et sorti en 1964 :
 Jean-Marc ou la Vie conjugale
 Françoise ou la Vie conjugale

Voir aussi 
 Vie conjugale

Homonymie de titre